Angelo Iacono, un avocat et homme politique canadien ;
 Antonio Iacono (1930-2014), un acteur, mime, chanteur et transformiste italien, plus connu sous son pseudonyme Dominot ;
 Franck Iacono (1966-), un ancien nageur français ;
 Laure Iacono  (1978-), une boxeuse française, championne du monde de boxe française en 2010.

Homonymie de patronyme italien